Longgang (龙岗) znane też jako Dazu (大足) – miasto w Chinach, ośrodek administracyjny powiatu Dazu
 Longgang (龙港) – miasto na prawach powiatu w prefekturze miejskiej Wenzhou w Chinach
 Longgang (龙岗) – dzielnica miasta Shenzhen w Chinach
 Longgang (龙港) – dzielnica miasta Huludao w Chinach